Селекционное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Селекционное — село в Карабалыкском районе Костанайской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Киргизия 
 Селекционное — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Россия 
 Селекционное — село в составе муниципального образования город Славгород Алтайского края.

Украина 
 Селекционное — посёлок в Харьковском районе Харьковской области.